hrabstwo Frederick (ang. Frederick County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Frederick (ang. Frederick County) w USA, w stanie Wirginia